Hama – miasto w Syrii
 Hama – prowincja w Syrii
 Hama – poddystrykt w Syrii

 Háma – imię fikcyjnych postaci ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia (w polskich przekładach często zapisywane w formie Hama)
 Hama – firma produkująca akcesoria fotograficzne i elektroniczne